Barrymore – famiglia statunitense che comprende quattro generazioni di attori
 Maurice Barrymore (1849-1905) – attore teatrale britannico naturalizzato statunitense
 Lionel Barrymore (1878-1954) – attore e regista statunitense figlio di Maurice
 Ethel Barrymore (1879-1959) – attrice statunitense figlia di Maurice
 John Barrymore (1882-1942) – attore statunitense figlio di Maurice
 Diana Barrymore (1921-1960), attrice statunitense figlia di John
 John Drew Barrymore o John Barrymore jr. (1929-2004) – attore statunitense figlio di John
 Jaid Barrymore (1944–) – nata Ildiko Jaid Mako  attrice statunitense di origine ungherese, ex moglie di John Drew
 Drew Barrymore (1975–) – attrice e produttrice statunitense figlia di John Drew e Jaid Barrymore
 Michael Barrymore (1952–) – pseudonimo di Michael Kieron Parker attore britannico
 Deborah Barrymore (1963–) – pseudonimo di Deborah Moore attrice, figlia di Roger Moore